2 Rynki w Polsce
 Rynek Wielki w Szydłowcu
 Rynek Wielki w Zamościu